Benjamín Prado puede referirse a:
Benjamín Prado (1961 - ), novelista, ensayista y poeta español.
Benjamín Prado Casas (1926 - ), político chileno.